Camera Comunelor este numele camerei inferioare a legislativului mai multor state:
 Camera Comunelor din Regatul Unit
 Camera Comunelor din Canada